Черня́ев — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Черняевы — о дворянском роде

А 
 
 Черняев, Алексей Ильич (1925—1993) — Герой Советского Союза.

В 
 Черняев, Валериан Васильевич (1844—1892) — российский агроном.
 Черняев, Василий Матвеевич (1794—1871) — русский ботаник и педагог.
 Черняев, Виктор Васильевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Черняев, Владимир Павлович (1893—1916) — подпоручик 100-го пехотного Островского полка, герой Первой мировой войны.

Г 
 Черняев, Герман Маркелович (род. 1932) — старший горновой доменного цеха Череповецкого металлургического завода, депутат Верховного Совета СССР 9 и 10 созывов.

Е

И 
 Черняев, Иван Фёдорович (1904—1984) — Герой Советского Союза.
 Черняев, Илья Ильич (1893—1966) — советский химик, академик АН СССР.

К, Л, М 
 Черняев, Константин Петрович (1909—1982) — советский государственный, хозяйственный и партийный деятель.
 Черняев, Леонид Владимирович (1901—1971) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Черняев, Михаил Григорьевич (1828—1898) — русский генерал, Туркестанский генерал-губернатор.

Н

П

С 
 Черняев, Сергей Иванович (1818—1888) — русский востоковед и дипломат.
 Черняев, Степан Иванович (1886—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Х 
 Черняев, Христо (1930—2021) — болгарский поэт.



Топонимы 
 Бывшее название казахстанского города Шымкент

См. также